Avenue U – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach
 Avenue U – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Brighton
 Avenue U – fermata della metropolitana di New York della linea IND Culver